Croissy ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Colbert, marquis de Croissy (1629–1696), französischer Diplomat

Croissy steht für:
 Croissy, ehemalige Gemeinde im Département Seine-et-Marne, heute Teil von Croissy-Beaubourg
 Croissy-sur-Celle, Gemeinde im Département Oise
 Croissy-Beaubourg, Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Croissy-sur-Seine, Gemeinde im Département Yvelines